Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cyril Saulnier che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (primo turno)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Roger Federer (secondo turno)

 Lorenzo Manta (secondo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (secondo turno)
 Mosè Navarra (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1999